Газиантеп:

 Газиантеп — город на юге Турции, административный центр ила (области) Газиантеп.
 Газиантеп — ил на юго-востоке Турции.
 «Газиантеп» — футбольный клуб из города Газиантеп.
  — стадион в городе Газиантеп.

См. также 
 Газиантепспор